Lars Lindgren ist der Name folgender Personen:

* Lars Lindgren (Eishockeyspieler) (* 1952), schwedischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout
 Lars-Magnus Lindgren (1922–2004), schwedischer Regisseur und Drehbuchautor